L'expression « coq de bruyère » peut faire référence à deux espèces de tétras :
 le Grand Tétras (), appelé aussi Grand coq de bruyère ;
 le Tétras lyre (), appelé aussi Petit coq de bruyère.

Voir aussi 

 Le Coq de bruyère, pièce de théâtre française de 1849 ;
 Le Coq de bruyère, recueil de contes français de 1978.

Galliforme (nom vernaculaire)
Phasianidae
Nom d'oiseau ambigu